Кристоф Фридрих Хегельмайер (; 1833—1906) — немецкий врач и ботаник, специалист по водным цветковым растениям.

Биография 
Кристоф Фридрих Хегельмайер родился 4 сентября 1833 года в Оберзульме в семье Карла Хегельмайера и его жены Луизы Биндер. Учился в Евангельской семинарии в Маульбронне, затем поступил в Тюбингенский университет, в 1857 году получив степень доктора медицины. До 1862 года работал военным врачом в Ульме, затем изучал ботанику в Берлинском университете с Александром Брауном.

В 1864 году Хегельмайер прошёл хабилитацию в Тюбингене, с 1866 года работал экстраординарным профессором Тюбингенского университета. В 1902 году он был назначен полным профессором.

26 мая 1906 года Кристоф Фридрих Хегельмайер скончался.

Хегельмайер был автором монографии рода Болотник, вышедшей в 1864 году. В ней в последний раз в истории количество видов этого рода было существенно увеличено.

Гербарий Хегельмайера был передан Штутгартскому городскому музею естественной истории.

Некоторые научные публикации

Виды растений, названные в честь К. Ф. Хегельмайера 
  [= ]
  [= ]
  [= ]

Примечания

Литература 
 
 Mägdefrau, Karl, „Hegelmaier, Christoph Friedrich“, in: Neue Deutsche Biographie 8 (1969), S. 223 f. [Onlinefassung].

Ботаники Германии
Ботаники по алфавиту
Ботаники XIX века